Уэйн Алтон Уэллс (), по другим данным Уэйн Тёрнер Уэллс; , Абилин, Техас, США — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, призёр Панамериканских игр.

Биография 
В 1967 году стал чемпионом США по версии , на следующий год подтвердил своё звание.

На Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико боролся в категории до 70 килограммов (лёгкий вес). Выбывание из турнира проходило по мере накопления штрафных баллов. За чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу за явным преимуществом начислялось 0,5 штрафных балла, за победу по очкам 1 штрафной балл, за ничью 2 или 2,5 штрафных балла, за поражение по очкам 3 балла, поражение за явным преимуществом 3,5 балла, чистое поражение — 4 балла. Если борец набирал 6 или более штрафных баллов, он выбывал из турнира. Титул оспаривали 22 человека. До шестого круга Уэйн Уэллс мог рассчитывать на медали, но проиграл болгарину Енё Вылчеву и остался четвёртым.

В 1969 году дебютировал на чемпионате мира и занял там второе место, а на следующий год стал чемпионом мира. С 1970 по 1972 год три раза подряд становился чемпионом США.

На Летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене боролся в категории до 74 килограммов (полусредний вес). Регламент остался прежним, титул оспаривали 25 человек.

Высокая агрессивность и отличное тактико-техническое мастерство позволили американцу Вэйну Вэллсу завоевать золотую медаль. В этой весовой категории он провел на высшем уровне все свои поединки, не оставляя ни одному из соперников никаких надежд на выигрыш.

При этом, следует отметить, что Уэллс выступал на играх с отслоёнными и переместившимися рёбрами, увеличением селезёнки и сильно повреждённым коленом.

Член Национального зала славы борьбы США.

Совсем незадолго до олимпиады в Мюнхене окончил университет Оклахомы и сдал адвокатский экзамен. После окончания карьеры работал прокурором.

Видео 
  — Олимпийские игры 1972, вольная борьба, 74 кг: Уэйн Уэллс (США)-Адольф Зегер (ФРГ)

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы США
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Олимпийские чемпионы по борьбе
Борцы полусреднего веса